Le jeudi  est le 93 jour de l’année 1834.

Décès 
 Domenico dalla Rosa (né le ), peintre italien.

Événements 
 Mihail Sturdza devient hospodar de Moldavie (fin en 1849).

Voir aussi 
 3 avril et avril 1834